Biema ist der Familienname folgender Personen:

 Carry van Biema (1881–1942), deutsche Malerin, Schriftstellerin und Kunstlehrerin
 Margarete van Biema  (1888–1953), deutsche Musikerin und Gesangslehrerin